Il doppio del torneo di tennis Taranto Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Elena Brjuchovec e Evgenija Manjukova che hanno battuto in finale Silvia Farina e Rita Grande 7–6 (7–4), 6–1.

Teste di serie 

 Laura Garrone /  Laura Golarsa (quarti di finale)
 Ann Grossman /  Kristine Kunce (semifinali)

 Kate McDonald /  Lisa O'Neill (primo turno)
 Alexia Dechaume /  Noëlle van Lottum (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1990